Eugène Beyens (1816-1894) est un ambassadeur de Belgique à Paris.
Eugène Beyens (1855-1934) est un ambassadeur de Belgique à Paris et ministre belge, fils du précédent.